2,2'-bipiridina (del seu nom en anglès 2,2'-Bipyridine), compost orgànic usat com a lligand quelant
 bpy també és el codi ISO 639-3 del bishnupriya manipuri, llengua indoària parlada a l'est de l'Índia